Banguecoque está dividida em 50 distritos (khet เขต, também algumas vezes denominados amphoe como em outras províncias), que por sua vez estão subdivididos em 180 khwaeng (แขวง), equivalente a tambon.

Distribuição dos distritos em ordem alfabética

Fonte: Escritório Nacional de Estatística da Tailândia.

'''Distribuição dos distritos segundo a numeração sobre o plano de Banguecoque 

 
Bancoc